Досе де Дисијембре има више значења:

 Досе де Дисијембре (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Досе де Дисијембре (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Досе де Дисијембре (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Досе де Дисијембре (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику